Spinophorosaurus é um género de dinossauro saurópode do período Jurássico Médio do Níger. A espécie-tipo é denominada Spinophorosaurus nigerensis.

Descrição

O espécime holótipo tinha cerca de 13 metros de comprimento quando medido ao longo da coluna vertebral, enquanto o paratipo era cerca de 13% maior, medindo cerca de 14 m. Um modelo de fotogrametria 3D do esqueleto do holótipo mede 11,7 m da cabeça à cauda, as proporções diferindo das estimativas baseadas em reconstruções esqueléticas 2D. A altura do ombro atingida por esses indivíduos foi estimada em cerca de 4 metros, e o peso em cerca de 7 toneladas. As suturas endocraniana e neurocentral da amostra do holótipo no crânio e nas vértebras, respectivamente, não estão fundidas, indicando que era um subadulto, enquanto a amostra do paratipo tem suturas neurocentrais totalmente fundidas.

Em 2020, Vidal e colegas revisaram a postura do Spinophorosaurus, com base na montagem do esqueleto digital. Enquanto a reconstrução esquelética original de 2009 mostrou o dinossauro com uma postura horizontal, a reconstrução digital mostrou uma postura mais vertical, com ombros altos e pescoço elevado.

Classificação
A análise filogenética inicial apresentada por Remes e colegas sugeriu que o Spinophorosaurus caiu entre os saurópodes mais basais conhecidos, sendo apenas ligeiramente mais derivado do que Vulcanodon, Cetiosaurus e Tazoudasaurus. Nesta posição, ele formaria o táxon irmão de Eusauropoda, um clado que compreende todos os mais saurópodes derivados. Os autores admitiram que o suporte para essa posição basal era fraco e discutiram vários posicionamentos alternativos dentro dos eusaurópodes que explicariam as semelhanças anatômicas com outros saurópodes do norte da África e da Laurásia. Uma posição basal semelhante fora do Eusauropoda foi sugerida por vários estudos subsequentes, que colocaram o Spinophorosaurus como o táxon irmão do Tazoudasaurus ou Volkheimeria. Em um resumo da conferência de 2013, o paleontólogo Pedro Mocho e colegas reavaliaram as relações filogenéticas do gênero, incorporando mais informações de ossos recém-preparados, argumentando que o Spinophorosaurus estava aninhado no clado Eusauropoda. De acordo com esta análise, o gênero foi mais derivado do que Shunosaurus e Barapasaurus e próximo ao Patagosaurus e mamenchissaurídeos. Uma posição sistemática muito mais derivada dentro do Eusauropoda também foi proposta por um estudo de 2015, que considerou o Spinophorosaurus como táxon irmão do Nebulasaurus.

Cladograma baseado em Nair e Salisbury, 2012, que suporta uma posição basal de Spinophorosaurus:

Cladograma baseado em Xing e colegas, 2015, que apóia uma posição mais derivada dentro da Eusauropoda:

Sauropoda
Dinossauros da África
Espécies fósseis descritas em 2009